Stoller ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Stoller (1925–1992), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Ezra Stoller (1915–2004), US-amerikanischer Architekturfotograf
 Jakob Stoller (1873–1930), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Melchior Stoller (* 1961), Schweizer Berufsoffizier 
 Mike Stoller (* 1933), US-amerikanischer Songschreiber und Produzent, siehe Leiber/Stoller
 Nicholas Stoller (* 1976), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Paul Stoller (* 1947), US-amerikanischer Anthropologe
 Robert Stoller (1925–1991), US-amerikanischer Psychiater und Psychoanalytiker
 Sabine Stoller (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Wilhelm Stoller (1884–1970), deutscher Diplomat, Gesandter und Generalkonsul in Hanoi, Bangkok, Shanghai, Tietsin, Nanking und Basel

Siehe auch:
 Stohler